Het seizoen 2013-2014 van Sparta Rotterdam was het 59ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde door het verlies in de play-offs tegen Roda JC Kerkrade in het seizoen ervoor opnieuw in de Eerste divisie.

Hoofdtrainer Adrie Bogers werd op 2 december 2013 ontslagen. "Bogers heeft geen passie en beleving in het spel van de Rotterdamse club kunnen brengen", lichtte algemeen én technisch directeur Wiljan Vloet toe. Oud-speler Arjan van der Laan nam tot de winterstop de taken over van Bogers.

Zijn definitieve opvolger was Gert Kruys, die op 31 december werd aangesteld. Hij kwam over van amateurclub IJsselmeervogels uit Bunschoten, op dat moment de koploper in de Topklasse zaterdag. De oud-middenvelder was eerder werkzaam bij SC Cambuur, FC Den Bosch, BV De Graafschap en FC Dordrecht. Hij tekende bij Sparta een contract tot eind 2015. Onder leiding van Kruys gingen alle thuisduels verloren in de reguliere competitie, en zakte Sparta van de vierde naar de zestiende plaats in de Jupiler League. Omdat Sparta de eerste periode won, mocht de club toch deelnemen aan de play-offs. Ondanks een bar slechte tweede seizoenshelft won Sparta daarin achtereenvolgens van FC Eindhoven en eredivisionist N.E.C., om vervolgens in de derde en laatste ronde alsnog te struikelen over FC Dordrecht.

In het bekertoernooi verloor Sparta in de tweede ronde van eredivisionist en titelverdediger AZ Alkmaar. In Alkmaar won de thuisploeg met 4-1, zij het pas na verlenging, onder meer door drie treffers van Aron Jóhannsson. Voor Sparta nam spits Johan Voskamp in de achtste minuut de enige treffer voor zijn rekening.

Na afloop van het seizoen haalde Sparta de bezem door de selectie. De club uit de Jupiler League nam op 22 mei, vier dagen na het mislopen van promotie in Dordrecht, afscheid van negen spelers: Daniel Bessa, Nourdin Boukhari, Jaime Bruinier, Donovan Deekman, Geraldo Antonio, Roald van Hout, Stef Peeters, Kaj Ramsteijn en Geert Arend Roorda.

Transfers

In

Uit

Spelers

A-Selectie

Jong Sparta / Beloftenselectie
Op de beloftenselectie van Jong Sparta onder leiding van coach Arjan van der Laan mag ook een beroep worden gedaan.
 Quentin Albertus
 Adnan Bajic (Middenveld)
 Hakan Bayram (Verdediging)
 Daniel Breedijk (Verdediging)
 Giovanni Cairo (Aanval)
 Huseyin Dogan (Middenveld)
 Yaël Eisden
 Joey Emmerink
 Pieter Langedijk (Aanval)
 Robbert Olijfveld (Aanval)
 Renzo Roemeratoe (Verdediging)
 Roy Rondeltap (Doelman)
 Emilio Samsey
 Olaf van der Sande
 Marciano Simonis
 Christiaan Sprangemeijer (Middenveld)
 Ruben Valk (Doelman)
 Peter Verhoeve (Verdediging)

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Statistieken

2014
Nederlandse voetbalclub 2013/14